Il singolare maschile del torneo di tennis Stockholm Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Gene Mayer 6-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Peter Fleming (quarti di finale)
 Gene Mayer (finale)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Gene Mayer (semifinali)
 Stan Smith (secondo turno)

 Assente
 Yannick Noah (primo turno)
 Assente
 Assente
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1979